Partito Democratico Popolare può riferirsi alle seguenti formazioni.

Asia 
 Partito Democratico Popolare dell'Afghanistan
 Partito Democratico Popolare del Tagikistan
 Partito Democratico Popolare dell'Uzbekistan
 Partito Democratico Popolare (Bangladesh)
 Partito Democratico Popolare (Bhutan)
 Partito Democratico Popolare (India)
 Partito Democratico Popolare (Indonesia)
 Partito Democratico Popolare (Giordania)
 Partito Popolare Democratico (Turchia), inizialmente Partito Democratico Popolare

America 
 Partito Democratico Popolare (Belize)
 Partito Democratico Popolare (Trinidad e Tobago)

Africa 
 Partito Democratico Popolare (Nigeria)
 Partito Democratico del Popolo Somalo

Europa 
 Partito Democratico Popolare (San Marino)
 Partito Democratico Popolare (Serbia)
 Partito Democratico Popolare (Spagna)
 Partito Democratico Popolare (Ucraina)

Oceania 
 Partito Democratico Popolare (Tonga)